Bellengreville kan syfta på:

 Bellengreville, Calvados, fransk kommun i departementet Calvados
 Bellengreville, Seine-Maritime, fransk kommun i departementet Seine-Maritime